Il torneo ha visto vincitore il detentore del titolo, Pete Sampras che ha battuto in finale Patrick Rafter con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2000
ATP Tour 2000